Ке́ллнер (нем Kellner) — фамилия.

Известные носители:

 Келлнер, Дьюла (1871—1940) — венгерский спортсмен-легкоатлет.
 Келлнер, Нарелл (1934—1987) — австрийская шахматистка, международный мастер (1977) среди женщин.
 Келлнер, Петр (1964—2021) — чешский предприниматель, миллиардер, основной владелец холдинга PPF.
 Келлнер, Петер — американский предприниматель, менеджер и социальный инвестор, сооснователь Endeavor Global, Inc.
 Келлнер, Хайнц — немецкий (ФРГ) кёрлингист.
 Келлнер, Херберт — немецкий (ФРГ) кёрлингист.
 Келлнер, Христиан Готтлиб (1729—1760) — первый профессор кафедры всеобщей истории Московского университета.
 Келлнер, Шандор Ласло (более известен как Александр Корда; 1893—1956) — британский кинорежиссёр и продюсер, выходец из Венгрии.

См. также 
 Келльнер